Wiesław Krajewski (1923–1944) – żołnierz AK
 Wiesław Krajewski – polski polityk, poseł na Sejm VIII i IX kadencji